Stiehle ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Stiehle (1791–1874), preußischer Generalleutnant
 Gustav von Stiehle (1823–1899), preußischer General der Infanterie; 1886–1888 Chef des Ingenieurkorps und Generalinspektor der preußischen Festungen
 Johannes Baptista Stiehle (1829–1899), deutscher Pater der Redemptoristen